Данверс има више значења:
 Данверс (Масачусетс)
 Данверс (Илиноис)
 Данверс (Минесота)